Стрелоли́ст пла́вающий, или Стрелолист альпи́йский () — вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан немецко-российским ботаником Петером Симоном Палласом в 1776 году.

Распространение, описание 
Распространён от Северной Европы до Японии.

Гелофит. Водное травянистое короткокорневищно-кистекорневое растение. Листья стреловидной или эллиптической формы, с острой верхушкой и стреловидным основанием. Цветки мелкие, трёхлепестковые, белого цвета. Плод — листовка зелёного цвета. Цветёт и плодоносит с июня по сентябрь.

Число хромосом — 2n=22.

Растёт около берегов озёр и рек. Мезофитное, теневыносливое растение.

Значение 
Выращивается как декоративное и кормовое растение.

Замечания по охране 
Включён в Красные книги Вологодской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Тверской областей, Республики Коми, Чукотского автономного округа (Россия) и Восточной Фенноскандии.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Sagittaria alpina Willd.
 Sagittaria alpina var. emersa Turcz.
 Sagittaria alpina var. submersa Turcz.
 Sagittaria sagittifolia f. auriculata Kom.
 Sagittaria sagittifolia var. breviloba Regel
 Sagittaria sagittifolia f. emersa Kom.
 Sagittaria sagittifolia f. linearifolia Kom.
 Sagittaria sagittifolia var. tenuior Wahlenb.

Примечания 

Флора Евразии
Частуховые
Декоративные растения
Кормовые растения
Водные растения
Растения, впервые описанные в книге Reise durch Verschiedene Provinzen des Russischen Reichs